Пинч (физика), а также z-пинч, θ-пинч — в физике плазмы сжатие тока магнитным полем самого тока.
 Пинч-технология — метод проектирования химико-технологических процессов, направленный на эффективное использование ресурсов.
 Pinch — троянская программа.

См. также 
 Пинчь (опущенный) — заключённый, находящийся на самой низшей ступени тюремной иерархии.